Чужо́й — может означать:

 Чужой (), или Ксеноморф («Чужая форма жизни»: от  — «чужой» и  — «форма») — фантастический инопланетный вид из серии фильмов «Чужой».

Фамилия 
 Чужой, Евгений Николаевич (наст. фамилия — Росс; род. 1965) — российский музыкант, исполнитель песен в жанре русский шансон.

Фильмы 
 «Чужой» — серия фильмов:
 «Чужой» () — научно-фантастический фильм ужасов, Великобритания — США, 1979 год. Режиссёр Ридли Скотт.
 «Чужие» () — второй фильм из серии, США — Великобритания, 1986 год. Режиссёр Джеймс Кэмерон.
 «Чужой 3» () — третья часть серии, США, 1992 год. Режиссёр Дэвид Финчер.
 «Чужой: Воскрешение» () — четвёртая часть, США, 1997 год. Режиссёр Жан-Пьер Жёне.
 «Чужой против Хищника» () — фантастический боевик, Германия, США, Канада, Великобритания, Чехия, 2004 год. Режиссёр Пол У. С. Андерсон.
 «Чужие против Хищника: Реквием» () — фантастический боевик, США, 2007 год. Режиссёры Братья Штраус.
 «Чужой: Завет» () — научно-фантастический фильм, США, 2017 год. Режиссёр Ридли Скотт.
 «Чужой» ( — уцхо) — киноальманах из двух новелл, СССР, Грузия-фильм, 1988 год. Режиссёр Годердзи Чохели.
 «Чужой» — художественный фильм, одна из двух новелл одноимённого киноальманаха, СССР, Грузия-фильм, 1988 год. Режиссёр «Годердзи Чохели».
 «Чужой: Царство человека» () — научно-фантастический фильм, США, 2017 год. Режиссёр Джастин Прайс (Justin Price).

Книги 
 «Чужой из теней» — книга Тима Леббой.
 «Чужой: Море печали» — книга Джеймса А Мура.

Музыка 
 «Чужой» — сингл рок-группы «Ария» (2006).
 «Чужой» — музыкальный альбом рок-группы «Пикник» (2002).
 «Чужой» — песня Андрея Мисина.
 «Чужой» — песня певицы МакSим.

См. также 

  (значения)
  (значения)
  (значения)